Lameyer ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Lameyer (Francisco Lameyer y Berenguer; 1825–1877), spanischer Maler, Radierer und Zeichner
 Johann Matthias Lameyer (1752–1825), deutscher Kaufmann, Senator und Versicherungsunternehmer
 Magda Lameyer (1895–1956), auch: Magda Eicke, deutsche Unternehmerin und Juwelierin

Lameyer steht zudem für:
 Lameyer & Sohn, Hofgoldschmiede für den König von Hannover

Siehe auch:
 Lahmeyer